{{Info/Álbum
| Nome          = Fruit Tree
| Tipo          = Box
| Artista       = Nick Drake
| Capa          = 
| Fundo         = darkseagreen
| Lançado       = 9 de março de 1979
| Gravado       = 
| Gênero        = Folk
| Duração       = 
| Gravadora     = Island
| Produtor      = Vários
| Crítica       = *All Music Guide  link

 Okayplayer  link
| Singles       = 
| Vídeo Clipes  = 
| Formato       = 
| Último álbum  = Pink Moon(1972)|
| Este álbum    = Fruit Tree(1978)|
| Próximo álbum = Time of No Reply(1986)|
}}Fruit Tree  é um box que contém os três discos oficiais do compositor britânico Nick Drake, lançado originalmente 1979. Posteriormente, foram adicionados o disco Time Of No Reply e o documentário A Skin Too Few''.

Faixas

Disco Um: Five Leaves Left

Disco Dois: Bryter Layter

Disco Três: Pink Moon

Disco Quatro: Time of No Reply      

Álbuns de Nick Drake
Álbuns de 1979